Notarchidae är en familj av snäckor. Notarchidae ingår i ordningen sjöharar, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notarchidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöharar
Notarchidae